

Patronyme
 Alexandre de la Goupillière, (1778-1856), était un homme politique français.
 Julien Haton de La Goupillière, (1833 - 1927), était un savant français.

Homonymie
Homonymie de patronyme